

Miejscowości i ich części wsi W Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 1 podstawowa
 Długa – część wsi Piszczac w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Piszczac
 Długa – część wsi Wielmoża w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Sułoszowa
 Długa – przysiółek wsi Paruszowice w woj.opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Byczyna
 Długa – część wsi Iwonicz w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Iwonicz-Zdrój
 Długa – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Sępopol

Inne 
 Długa – rzeka w województwie mazowieckim, zwana w dolnym biegu Kanałem Markowskim
 Długa – skała w Ojcowskim Parku Narodowym

Zobacz też 
 Długa Wieś, Długie
 Ulica Długa